Andrew ou Andy Mitchell peut désigner :

Nobles et hommes politiques 
 Andrew Mitchell, 2 baron (c. 1706-1764), voir  ;
  (1708-1771), diplomate britannique ;
 Andrew Mitchell (né en 1953), homme politique canadien de l'Ontario ;
 Andrew Mitchell (né en 1956), homme politique conservateur britannique ;

Sports 
  (1879-après 1899), joueur de football écossais ;
  (1907-1971), joueur de football anglais ;
  (né en 1976), joueur de football anglais ;
  (né en 1980), joueur de hurling irlandais ;
  (né en 1985), joueur américain de football américain ;
  (né en 1990), joueur de football anglais ;

  (né en 1992), joueur de football nord-irlandais ;
 , joueur australien de football australien ;

Autres 
 Andrew Mitchell (1757-1806), amiral britannique de la Royal Navy ;
  (1921-2007), mathématicien et analyste numérique britannique ;
 Andy Mitchell, chanteur du groupe The Yardbirds.

Voir aussi
 Drew Mitchell (né en 1984), joueur de rugby australien

Mitchell, Andrew